Swerdlowski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Swerdlowski (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Swerdlowski (Kemerowo), Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Swerdlowski (Krasnodar), Weiler in der Region Krasnodar
 Swerdlowski (Kursk), Siedlung in der Oblast Kursk
 Swerdlowski (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg

Siehe auch:
 Swerdlowske